Municipio de Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grove (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Grove (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Harnett.
 Municipio de Grove (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Grove (condado de Adair, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Grove (condado de Cass, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Grove (condado de Davis, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Davis.
 Municipio de Grove (condado de Humboldt, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Humboldt.
 Municipio de Grove (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.
 Municipio de Grove (condado de Shelby, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Grove (condado de Taylor, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Taylor.
 Municipio de Grove (condado de Worth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Worth.
 Municipio de Grove (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Grove (condado de Shawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Shawnee.
 Municipio de Grove (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.
 Municipio de Grove (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cameron.